Cancer är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Carl von Linné 1758. Cancer ingår i familjen Cancridae.

Cancer är enda släktet i familjen Cancridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur